The March of Time est le titre de plusieurs œuvres :
 , une série de courts-métrages américaine diffusée au cinéma en 1935 et 1951 ;
 The March of Time, film de Charles Reisner (1930).